Albianesi – abitanti di Albiano Magra
Albianesi – abitanti di Albiano d'Ivrea